WSS (skrótowiec z ang. Wide Screen Signaling) – cecha sygnału telewizyjnego (dosł. sygnalizacja szerokości obrazu)
WSS (skrótowiec z ang. WebSocket Secure) - szyfrowana wersja protokołu komunikacyjnego WebSockets
 WSS (skrótowiec z pl. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.)
 WSS (skrótowiec z pl. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) – 
 WSS (skrótowiec z pl. Wojskowy Sąd Specjalny, Wojskowe Sądownictwo Specjalne) – system sądownictwa w okupowanej Polsce
 WSS (skrótowiec z pl. Wyższa Szkoła Sportowa) –

Zobacz też 
 WSS „Społem”